A Confederação Internacional dos Negociantes de Obras de Arte - CINOA é uma confederação internacional de antiquários e negociantes de obra de arte. Tem sede em Bruxelas desde sua fundação em 1935. Congrega 28 entidades de 19 países.

Ligações externas 
 Página da CINOA

Negociantes de arte
Instituições de arte